Kallichore (altgriechisch ) steht für:

 Kallichore (Bassaride), eine Bassaride der griechischen Mythologie
 Kallichore (Muse), eine Muse der griechischen Mythologie
 Kallichore (Mond), einen der kleineren Monde des Planeten Jupiter